Naz si può riferire a :

Nazz – gruppo musicale statunitense
Nazz – album dei Nazz
Nazz Patthensmir – personaggio dei Ed, Edd & Eddy